Youngstown kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Youngstown (New York)
Youngstown (Ohio)
Youngstown (Pennsylvania)